Gustavo Díaz Ordaz kan syfta på:

Personer 
 Gustavo Díaz Ordaz (1911–1979, fullständigt namn Gustavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho), Mexikos president 1964–1970.

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Díaz Ordaz, ort, Tamaulipas, Gustavo Díaz Ordaz, 
 Gustavo Díaz Ordaz, Oaxaca, San Juan Mazatlán, 
 Gustavo Díaz Ordaz, Veracruz, Catemaco, 
 Gustavo Díaz Ordaz (kommun), Tamaulipas, 
 Gustavo Díaz Ordaz, González, 
 Díaz Ordaz, Baja California Sur, Mulegé, 
 Gustavo Díaz Ordaz, Chiapas, Tecpatán, 
 Gustavo Díaz Ordaz, Puebla, Huejotzingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar